Флаг Гомельской области () утверждён указом Президента № 490 от 20 октября 2005 года. Представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета с соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого — изображение герба Гомельской области.

Гомельская область
Флаг
Рысь в геральдике
Флаги с изображением всадника
Флаги с изображением пешего воина
Флаги с изображением орла
Флаги с изображением лука и стрел
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением дубовых листьев